Адзума Тійоносуке — японський актор кіно і телебачення
 Адзума (1900) — броньований крейсер, побудований для Імперського флоту Японії наприкінці 1890-х років
 Адзума-хаус — будинок в Осаці, зведений у 1975—1976 роках за проєктом японського архітектора Тадао Андо